Stati Uniti d'America
 West Bloomfield – charter township della Contea di Oakland, Michigan
 West Bloomfield – città della Contea di Ontario, New York